Гепберн () — англійське прізвище і топонім.

Прізвище 

 Алекс Гепберн — британська співачка та композитор.
 Джеймс Кертіс Гепберн — американський лікар, перекладач, педагог і християнський місіонер, відомий завдяки популяризації системи латинізації японської мови (система Гепберна).
 Джеймс Гепберн — 4-й граф Ботвелл, герцог Оркнейський, шотландський дворянин, третій чоловік королеви Шотландії Марії Стюарт
 Кетрін Гепберн — видатна американська акторка театру, кіно й телебачення.
 Одрі Гепберн — американська акторка і фотомодель англійського й нідерландського походження.
 Майкл Гепберн — австралійський велогонщик, олімпійський медаліст.
 Клан Гепберн — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.

Топонім 

 Гепберн — місто, штат Айова
 Гепберн Тауншип — поселення в окрузі Лайкомінг, штат Пенсільванія

Див. також 
 Система Гепберна